Натуральне число 1008
 1008 рік до нашої ери
 1008 рік нашої ери